Канаа́н ( и  и ) — ряд топонимов в испано- и португалоязычных странах, восходящий к местной передаче слова Ханаан; применяется также к некоторым англоязычным реалиям (обычная передача Кейнан):

 Канаан (Минас-Жерайс) () — муниципалитет в Бразилии, штат Минас-Жерайс;
 Канаан (Тобаго) () — деревня на острове Тобаго в Тринидаде и Тобаго.
 Канаан (Тринидад) () — город на острове Тринидад в Тринидаде и Тобаго.

Имя 
 Канаан — вариант написания имени Ханаан.

Персоналии 
 Канаан, Айзея (род. 1991) — американский баскетболист.
 Канаан, Тони (род. 1974) — бразильский автогонщик.

См. также 
 Канаан-дус-Каражас (порт. Canaã dos Carajás) — муниципалитет в Бразилии, штат Пара.
 Кейнан — то же название в англоязычных странах